Bouchard III de Souabe (915-973) est un comte de Thurgovie, de Zurich et un duc de Souabe.
Bouchard III de Montmorency mort après le , seigneur de Montmorency.
Bouchard III de Vendôme est un comte de Vendôme (1066-1085).